Messinghof heißen folgende Objekte:
 Messinghof (Berlin), ehemaliges Geschäftshaus in Berlin, Alexandrinenstraße; erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts
Messinghof (Bündheim), ehemaliges Messingwerk in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
Messinghof (Kassel), ehemaliges Messingwerk in Kassel, Hessen